Гай Коско́ний — древнеримское имя, принадлежавшее некоторым представителям рода Коскониев: 
 Гай Косконий — полководец, наместник Дальней Испании;
 Гай Косконий — римский полководец;
 Гай Косконий — народный трибун 59 года до н. э., эдил 57 года до н. э..

Косконии